Либера́льный консервати́зм — движение в консерватизме, в котором присутствуют элементы либерализма.

Основные признаки: более либеральное отношение по моральным и социальным признакам, более либеральное отношение к экономике (и в частности, принцип невмешательства), экономический либерализм, охрана природы и окружающей среды, энвайронментализм и зелёная политика.

Считается умеренно правой идеологией. Иногда его путают с консервативным либерализмом, представляющем собой направление внутри либерализма.

История 
Сформировался в XVIII—XIX веке, в результате синтеза консервативных и либеральных идей в политической философии. Основные представители данного направления: Жозеф де Местр, Адам Смит, Алексис де Токвиль, Джон Стюарт Милль.

Либеральный консерватизм в России 
В русской политической мысли понятия «либеральный консерватизм» и «консервативный либерализм» не имеют фиксированных, раз и навсегда определённых значений: круг «либеральных консерваторов» варьируется в зависимости от представлений исследователей о каждой из составляющих данного понятия. К числу «либеральных консерваторов» исследователи причисляют Александра Пушкина (по известному определению Петра Вяземского), Бориса Чичерина, Партию мирного обновления, Петра Струве, Семёна Франка, Сергея Булгакова и других представителей отечественной мысли.

В современной России либерально-консервативная идея представлена в основном партиями Единая Россия, Гражданская платформа и Партия роста.

Примечания

Ссылки 
 Либеральный консерватизм: история и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции  // — М: РОССПЭН, 2001—384 с. — ISBN 5-8243-0191-3
  Журнал «ПОЛИС» («Политические Исследования») Библиообзор. Выпуск от 22.06.2001 «На перекрестье идеологий»
 М. М. Федорова. Либеральный консерватизм и консервативный либерализм — сравнительный анализ английской и французской политической философии времен Великой Французской революции.
 П. Б. Струве. О мере и границах либерального консерватизма
 Михаил Тарусин. Либеральный консерватизм как хорошо забытое «завтра»
 Аркадий Малер. Либеральный консерватизм — идеология современной России // Русский журнал

См. также 
 Консерватизм
 Либерализм
 Зелёный социализм

Классический либерализм
Неоконсерватизм
Консерватизм